Daniel "Danny" John Mills (Norwich, Norfolk, 18 de maio de 1977) é um ex-futebolista inglês. Sua posição principal era a de lateral-direito, embora jogava também de zagueiro.

Títulos

Clube
Middlesbrough
Copa da Liga: 2004

Ligações externas 

Futebolistas da Inglaterra
Futebolistas do Leeds United F.C.
Jogadores da Seleção Inglesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Naturais de Norwich (Inglaterra)